Kina, eller kinesisk kan syfta på:

Ostasien 
  Folkrepubliken Kina – en stat i Asien som omfattar det kinesiska fastlandet och har Peking som huvudstad
 Hongkong – en självstyrande del och särskild administrativ region av Folkrepubliken Kina
 Macau – en självstyrande del och särskild administrativ region av Folkrepubliken Kina
 Republiken Kina (Taiwan) – en stat i Asien som idag omfattar ön Taiwan, ett antal mindre öar och som har Taipei som huvudstad
 Republiken Kina (1912–1949) – en stat som omfattade det kinesiska fastlandet och Taiwan
 Qingdynastin – den sista kejsardynastin som regerade Kina 1644–1912
 Kina (region) – en kulturgeografisk region på ostasiatiska fastlandet och några öar i Stilla havet
 Egentliga Kina – ett västerländskt begrepp för den historiska östra kärnan i den kulturgeografiska regionen Kina
 Fastlandskina – ett informellt begrepp inom politik och ekonomi för Folkrepubliken Kina förutom Hongkong och Macau

Annat 
 Kina (valuta) – valuta för Papua Nya Guinea.
 Kina slott – ett kungligt lustslott i Drottningholms slottspark i Ekerö kommun i Sverige.
 Kina (godis) – ett varumärke för chokladgodis
 Kinas – en grupp enzym som har förmågan att överföra en fosfatgrupp från energirika fosfater till proteiner eller andra molekyler

Se även 
 Kinesiska
 Kineser
 Taiwan (olika betydelser)